Logounov (masculin ; ) ou Logounova (féminin ; ) est un nom de famille russe (différent du patronyme intermédiaire), porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alexandre Logounov (1989-), mathématicien russe ;
 Anatoli Logounov (1926-2015), physicien soviétique puis russe ;
 Egor Logunov (1991-), joueur de volley-ball russe ;
 Tatiana Logunova (1980-), escrimeuse russe ;
 Viktor Logounov (1944-2022), cycliste soviétique.

Patronyme russe